Stati Uniti d'America
 New Florence – città della Contea di Montgomery, Missouri
 New Florence – borough della Contea di Westmoreland, Pennsylvania